El término ciclo puede hacer referencia a:

 Repetición de cualquier fenómeno periódico, en el que, transcurrido cierto tiempo, el estado del sistema o algunas de sus magnitudes vuelven a una configuración anterior.
 Una bicicleta se usa mucho el término ciclo en los reglamentos de conducción.
 Un ciclo de canciones: grupo de canciones diseñadas para ser ejecutadas secuencialmente como una sola entidad.
 Una manera de estructurar y agrupar los cursos de la educación primaria.

Literatura 

 Ciclo (figura retórica).
 Ciclo épico.
 Ciclo troyano.
 Ciclo feniano o Fiannaidheacht, también conocido como ciclo de Fionn, ciclo de Finn, ciclo de Fianna,...
 Ciclo tebano.
 Ciclo del Ulster, conocido anteriormente como ciclo de la rama roja.
 Ciclo barroco.
 Ciclo de Tschai.
 Ciclo Pendragon.

Música 

Círculo de quintas

Procesos cíclicos 

Procesos que siempre siguen las mismas fases en el mismo orden, como puede ser cualquiera de los siguientes ciclos clasificados por ciencias:

Biología 

 Ciclo de Krebs.
 ciclo de Krebs invertido, también denominado ciclo del ácido tricarbooxílico invertido o ciclo del ácido cítrico invertido.
 Ciclo del glioxilato.
 Ciclo cardíaco.
 Ciclo celular.
 Ciclo sexual femenino.
 Ciclo de vida.
 Ciclo de vida haplo-diplonte.
 Ciclo estral.
 Ciclo de Calvin, también conocido como ciclo de Calvin-Benson.
 Ciclo de Cahill o ciclo alanina-glucosa.
 Ciclo de Cori.
 Ciclo de la urea.
 Ciclo reproductivo de los virus.
 Ciclo lisogénico.
 Ciclo lítico.

Economía 

 Ciclo económico.
 Crisis cíclicas.
 Ciclo de vida del producto.

Física 

 Ciclo de una onda.
 Ciclo CNO.
 Ciclo termodinámico.

Química 

 Ciclo catalítico.
 Ciclo de Born-Haber.

Geología 

 Ciclo supercontinental.
 Ciclo litológico o ciclo de las rocas.
 Ciclo geográfico.
 Ciclo sedimentario.

Informática 

 Ciclo o bucle.
 Ciclo de instrucción: período que tarda la CPU en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina.

Matemática 
En teoría de grafos:
 Ciclo de un grafo;
 Ciclo euleriano;
 Ciclo hamiltoniano;
 Grafo ciclo.
En combinatoria:
 Ciclo (permutación).

Termodinámica 

 Ciclo de Carnot.
 Ciclo combinado.
 Ciclo Miller.
 Ciclo Otto.
 Ciclo termodinámico.
 Ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Froude.
 Ciclo de Rankine.
 Ciclo Ericsson.
 Ciclo Stirling.
 Ciclo de tanque presurizado.

Ingeniería 

 Ciclo de cuatro tiempos, o motor de cuatro tiempos.
 Ciclo del diésel.
 Ciclo Atkinson.
 Ciclo de proyecto (ingeniería).
 Ciclo expansor (cohete).
 Ciclo con generador de gas (cohete).
 Ciclo del combustible nuclear.
 Ciclo de energía solar.

Biogeoquímica 

 Ciclo del agua.
 Ciclo del azufre.
 Ciclo del carbono.
 Ciclo del fósforo.
 Ciclo del nitrógeno.
 Ciclo del oxígeno.
 Ciclo del calcio.
 Ciclo del mercurio.
 Ciclo biogeoquímico.

Astronomía y calendarios 

 Ciclo metónico o ciclo de Metón.
 Ciclo sexagenario.
 Ciclo sotíaco.

Enlaces externos